Europahaus oder Europa-Haus steht für:
 Europahaus (Berlin)
 Europahaus (Bochum)
 Europahaus Burgenland
 Stratmanns Theater Europahaus (Essen), siehe Amerikahaus Ruhr #Stratmanns Theater Europahaus
 Europa-Haus (Flensburg) 
 Europahaus (Frankfurt), siehe Pelzhandelszentrum Niddastraße #Europahaus
 Europa-Haus (Hannover)
 Kulturzentrum „Europahaus“ (Klagenfurt am Wörthersee), siehe 
 Europahaus (Leipzig)
 Europa-Haus Marienberg
 Karl Brunner Europahaus (Neumarkt in Steiermark)
 Europahaus (Oberhausen), siehe Liste der Baudenkmäler in Oberhausen
 Europahaus Wien, siehe Schloss Miller-Aichholz
 Europahaus (Worms)

Siehe auch:
 Europapalast
 Europa Passage
 Casa Europa